Regione del Nord– divisione amministrativa del Burkina Faso  
 Regione del Nord – divisione amministrativa del Camerun
 Regione del Nord – regione geografica della Russia